

Eslovàquia 
 Záborie (Eslovàquia), poble de la regió de Žilina, a Eslovàquia

Rússia 
 Zabórie (Kémerovo), poble de la província de Kémerovo, a Rússia
 Zabórie (Vladímir), poble de la província de Vladímir, a Rússia